Забугин — русская фамилия.

Известные носители 
 Забугин, Владимир Николаевич (1880—1923) — католический церковный деятель, историк, публицист.
 Забугин, Филадельф Дмитриевич (1884—1972) — русский невропатолог.